Alois Höller (* 1989), un footballeur autrichien
 Astrid Braun-Höller (* 1959), un journaliste et écrivain allemande
 Carsten Höller (* 1961, Bruxelles), un artiste allemand
  (* 1938), un footballeur allemand
  (1907–1991), un avocat et national-socialiste autrichien
  (* 1937), un joueur de flûte à bec allemand
 
  (* 1963), un auteur non-fiction et conférencier motivateur allemand
 Karl Höller (1907–1987), un compositeur allemand
  (* 1987), une cascadeuse et le modèle allemand
  (* 1988), un acteur de cinéma allemand
  (* 1976), un footballeur et entraîneur de football autrichien
  (* 1966), un PDG allemand
  (1909–1994), un ambassadeur d'Autriche
  (* 1944), un compositeur allemand

Hoeller 
 die